Francisco Vázquez puede referirse a:

 Francisco Vázquez (s. XVI), escritor español.
 Francisco Vázquez de Coronado (S. XVI), expedicionario español - expedición por el N de México y SO de los EE. UU.
 Francisco Vázquez (s. XVI), conquistador español con Pedro de Ursúa, y gobernador de la Provincia de Veragua.
 Francisco Vázquez Gómez (1860-1933), un médico y político mexicano.
 Francisco Vázquez Vázquez (1946-), político español.
 Francisco H. Vázquez (1949-), intelectual mexicano.
 Francisco Vázquez García (1961-), filósofo e historiador español.
 Francisco Vázquez Duckitt (1976-), un baloncestista español.
 Francisco 'Pakey' Vázquez (1978-), actor mexicano.
 Francisco Vázquez González (1983-), baloncestista español.
 Paco Vázquez, desambiguación.